Бе́лкин (Бе́лкина) — русская и еврейская фамилия. Еврейская фамилия является матронимической.

Носители фамилии 
 Белкин, Абель Зельманович (1886—1965) — Герой Социалистического Труда, агроном.
 
 Белкин, Алексей Владимирович (род. 1981) — российский и казахстанский футболист.
 
 Белкин, Андрей Михайлович (1934—2008) — краевед, журналист, музыковед, поэт, певец, художник.
  (1930—1992) — мексиканский художник.
 Белкин, Арон Исаакович (1927—2003) — российский психиатр, сексолог, психоаналитик, исследователь транссексуальности.
 Белкин, Борис Давидович (род. 1948) — российско-бельгийский скрипач.
 Белкин, Вениамин Павлович (1884—1951) — российский художник.
 
 Белкин, Владлен Николаевич — русский советский писатель, член СП СССР
 Белкин, Григорий Яковлевич (1896—1954) — доктор ветеринарных наук, профессор; директор Витебского ветеринарного института (1937—1941).
 Белкин, Иван Никодимович (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, заведующий фермой.
 
 Белкин, Лев Николаевич (род. 1942) — советский футболист.
 Белкин, Марк Алексеевич (1911—1995) — пулемётчик, гвардии сержант; полный кавалер ордена Славы.
 
 Белкин, Наум Маркович (1893—1942) — советский разведчик-нелегал, старший лейтенант госбезопасности.
 Белкин, Николай Андреевич (1916—1970) — гвардии старшина; полный кавалер ордена Славы.
 Белкин, Олег Георгиевич (род. 1974) — российский хоккеист.
 Белкин, Павел Васильевич (1876—1941) — советский кораблестроитель.
 
  (1911—1976) — американский раввин и теолог.
 Белкин, Эдуард Борисович (1936—2006) — советский футболист, тренер.
 Белкин, Юрий Викторович (род. 1953) — советский хоккеист, советский и российский хоккейный тренер.



Псевдонимы 
 Иван Петрович Белкин — псевдоним Александра Сергеевича Пушкина.

Прочее 
 Премия И. П. Белкина — российская литературная премия.
 Belkin International, Inc. — американская компания по производству систем компьютерной коммутации.

См. также 
  — топоним.
 Белкины — о дворянском роде.
 Иван Фёдорович Белка Отяев (2-я четверть XV в. — ?) — посол Ивана III в Рязанском княжестве, родоначальник дворянского рода Белкиных.